

Personnalités 
 Robert William Service (1874 - 1958), poète et romancier britannique spécialiste en littérature canadienne
 Robert Service (1947 - ), historien britannique spécialiste de l'histoire de la Russie